Peangtarn Plipuech (; * 15. November 1992) ist eine thailändische Tennisspielerin.

Karriere 
Peangtarn spielt hauptsächlich auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie bislang sechs Einzel- und 26 Doppeltitel gewann. Ihre Fokussierung auf Doppelwettbewerbe spiegelt sich auch in ihren besten Weltranglistenplatzierungen wider: im Einzel wurde sie im Juli 2017 auf Rang 175 geführt, während sie im Doppel im Oktober 2016 bereits auf Rang 100 notiert wurde.

Im Jahr 2015 kam sie erstmals für die thailändische Fed-Cup-Mannschaft zum Einsatz, im Fed Cup hat sie bislang neun Siege und 14 Niederlagen zu Buche stehen.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 
 
 
 

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Thailand)
Teilnehmer an den Asienspielen (Thailand)
Thailänder
Geboren 1992
Frau